Дюшене — фамилия. Известные носители:
 Дюшене, Изабель (род. 1963) — франко-канадская фигуристка.
 Дюшене, Поль (род. 1961) — франко-канадский фигурист.